Zangl ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Zangl (* 1967), deutscher Politikwissenschaftler
 Josef Gregor Zangl (1821–1897), österreichischer Komponist und Priester
 Peter Zangl (* 1946), deutscher Ökonom und ehemaliger EU-Beamter

Siehe auch:
 Zangel